Het wereldkampioenschap schaken 2000 (FIDE) bestond uit een groot knock-outtoernooi, waarvan de eerste zes ronden werden gehouden in New Delhi van 27 november tot 15 december 2000 en de finale in Teheran van 20 december tot 24 december 2000. De winnaar was Viswanathan Anand

Het betrof hier het officiële, door de FIDE georganiseerde wereldkampioenschap. In hetzelfde jaar vond ook een tweekamp plaats in het kader van het 'klassieke' wereldkampioenschap, het Wereldkampioenschap schaken 2000 ('Klassiek').

Formule 
Het toernooi werd gespeeld volgens een knock-outformule. Begonnen werd met 128 deelnemers. Deze speelden minimatches van twee partijen. Als deze in 1-1 eindigden werd een tie-break gespeeld. Deze bestond uit twee rapidpartijen en als dan nog geen beslissing was gevallen twee snelschaakpartijen. Was de stand daarna nog gelijk dan werd de match beslist met een sudden death-partij.

In de halve finale werden matches van vier partijen gespeeld, in de finale een matche van zes partijen, met dezelfde tie-breakregels als de andere rondes.

Het was de derde keer dat de strijd om het wereldkampioenschap op deze wijze werd verspeeld.

Verloop 
De uitslagen vanaf de 1/8 finale waren:

2000
Schaken in 2000
Schaken in India
Schaken in Iran
Sportevenement in Delhi
New Delhi
Schaken
Schaken
Sport in Teheran